Akritas () steht für:
 Akritische Lieder, ein Genre im Byzantinischen Heldenepos
 Digenis Akritas, das berühmteste Werk aus diesem Genre
 Kap Akritas an der Südspitze der messenischen Halbinsel auf der Peloponnes
 antike Siedlung auf der Halbinsel Mesothynien in Bithynien, heute Tuzla (Istanbul)

Akritas ist der Familienname folgender Personen:
 Pavlina Akritas (* 1985), zyprische Tennisspielerin